Bispo - ministro de culto religioso de algumas confissões cristãs
Ou ainda:
Bispo (xadrez) - peça do jogo
Bispo (ave) - da família Ploceidae

Veja também
Bishop

Desambiguação